Altmark je:

 Německý název regionu Stará marka
 Tanker Altmark